Sonnenbahn steht für:
 die scheinbare Laufbahn der Sonne um die Erde, siehe Ekliptik
 den Lauf der Sonne relativ zu einem Beobachter auf der Erde, siehe Sonnenstand
 den Lauf der Erde um die Sonne, siehe Erdbahn
 den scheinbaren Weg der Sonne in Bezug zum Sternenhimmel, siehe Zodiak
 die wahre Bewegung der Sonne im Bezug zur Milchstraße (in Richtung des Sternbildes Herkules), siehe Sonnenapex
 den immerwährenden Weg des Sonnengotts in der Mythologie, siehe Sonnenwagen

Siehe auch:
 Mondbahn
 Umlaufbahn (Astronomie)
 Luftseilbahn #Umlaufbahn